Tidjikja kan syfta på:

Geografi

Mauretanien 

 Tidjikja, regionhuvudort, Tagant, 
 Tidjikja Airport, flygplats, 
 Tidjikja (departement), Tagant, 

Robotskapade Mauretanienförgreningar